Альман (, ) — французская и английская фамилия. Известные носители:
 Альман, Пьер (1882—1956) — французский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Альман, Самуил (1877—1947) — британский еврейский композитор, автор синагогальной литургической музыки, дирижёр.
 Альман, Ханс (1889—1974) — шведский географ и гляциолог.
 См. также 
 Альман